La Superliga 2011-2012 è stata la 22ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La stagione regolare è iniziata il 3 settembre 2011 e si è conclusa il 1º maggio 2012, prolungandosi fino al 9 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Dinamo Mosca campione di Russia 2011-2012 e qualificata alla Coppa UEFA 2012-2013.
 CSKA Mosca non iscritto alla Superliga 2012-2013.

Play-off

Tabellone

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2011
Calcio a 5 nel 2012